Dor

Pessoas
Dores Aço - artista portuguesa
Karin Dor - atriz alemã

Lolidades

Dores (Santa Cruz da Graciosa)

Dor Mărunt

Veja também
Dor-el - personagem da DC Comics
Pain

Desambiguação